Ми́тчелл, Ми́тчел () — английская фамилия.

Фамилия

А 
 Митчелл, Анаис (род. 1981) — американская певица, гитаристка, автор-исполнитель.
 Митчелл, Артур (1934—2018) — артист балета и педагог, основатель труппы «Театр танца Гарлема».

Б 
 Митчелл, Байрон (род. 1973) — американский профессиональный боксёр второго полулёгкого веса.
 Митчелл, Байрон Кейтлин (род. 1942) — американский лектор и автор книг.
 Митчелл, Беверли (род. 1981) — американская актриса, сценарист, кинопродюсер и кантри-певица.

Г 
 Митчелл, Гарри (1898—1983) — британский боксёр, олимпийский чемпион.
 Митчелл, Генри Лауренс (1831—1903) — американский политический деятель.
 Митчелл, Гордон (1923—2003) — американский актёр.
 Митчелл, Гордон (род. 1996) — канадский фигурист-одиночник.

Д 
 Митчелл, Дейл (род. 1958) — канадский футболист и тренер.
 Митчелл, Дейл (хоккеист) (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Митчелл, Деметри (род. 1997) — английский футболист.
 Митчелл, Деннис (род. 1966) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион 1992 года в эстафете 4×100 м.
 
 Митчелл, Джейсон (род. 1987) — американский актёр кино и телевидения.
 Митчелл, Джабари (род. 1997) — тринидадский футболист.
 Митчелл, Джоан (1926—1992) — американская художница, работавшая в стиле абстрактного экспрессионизма.
 Митчелл, Джозеф (1908—1996) — американский писатель.
 
 Митчелл, Джони (род. 1943) — канадская певица и автор песен.
 
 Митчелл, Джош (род. 1984) — австралийский футболист.
  (род. 1935) — английский киносценарист.
 Митчелл, Дон (1943—2013) — американский актёр.
 
 Митчелл, Донован (род. 1996) — американский баскетболист.

И 
 Митчелл, Ивонн (урожд. Джозеф; 1915—1979) — английская актриса.

К 
 Митчелл, Карлайл (род. 1987) — тринидадский футболист, защитник сборной Тринидада и Тобаго.
 Митчелл, Квамейн (род. 1989) — американский баскетболист.
 Митчелл, Кел (род. 1978) — американский актёр, комик и музыкант.
 Митчелл, Келси (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Митчелл, Кент (род. 1939) — американский гребной рулевой.
 Митчелл, Кёртис (род. 1989) — американский легкоатлет, бегун на короткие дистанции.
 Митчелл, Кит (род. 1946) — премьер-министр Гренады в 1995—2008 годах и с 2013 года.
 Митчелл, Крис (род. 1988) — шотландский футболист.
 
 Митчелл, Кэти (Катрина Джейн Митчелл; род. 1964) — английский театральный режиссёр.

Л 
 Митчелл, Лейлани (род. 1985) — американо-австралийская баскетболистка.
 Митчелл, Лиз (род. 1952) — солистка группы Boney M, соавтор некоторых песен.
 Митчелл, Лэнгдон Элвин (1862—1933) — американский драматург и педагог.
 Митчелл, Люк (род. 1985) — австралийский телевизионный актёр и модель.

М 
 Митчелл, Майк (род. 1970) — американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист, актёр.
 Митчелл, Майя (род. 1993) — австралийская актриса и певица.
 Митчелл, Мани (род. 1953) — новозеландский интерсекс-активист.
 Митчелл, Маргарет (1900—1949) — американская писательница и журналистка, автор романа «Унесённые ветром».
 «Сжигающая страсть: История Маргарет Митчелл» — фильм Ларри Пирса с Шеннен Доэрти в главной роли (США, 1994).
 Митчелл, Мария (1818—1889) — американская женщина-астроном.
 Митчелл, Миллард (1903—1953) — американский киноактёр.
 Митчелл, Митч (наст. имя Джон Митчелл; 1947—2008) — английский ударник и продюсер, барабанщик группы The Jimi Hendrix Experience.

О 
 Митчелл, Ормзби Макнайт (1809—1862) — американский астроном.

П 
 Митчелл, Пенелопа (род. 1991) — австралийская актриса.

Р 
 Митчелл, Рада (род. 1973) — австралийская киноактриса.
 Митчелл, Р. Дж. (1850-е годы) — ирландский астроном.
 Митчелл, Реджинальд Джозеф (1895—1937) — английский авиаконструктор.
 Митчелл, Рик (1955—2021) — австралийский спринтер.

С 
 
 
 Митчелл, Саша (род. 1967) — американский актёр.
 Митчелл, Сет (род. 1982) — американский боксёр-профессионал.
 Митчелл, Сэнди (род. 1958) — псевдоним британского писателя Алекса Стюарта.

Т 
 Митчелл, Тайрик (род. 1999) — английский футболист.
 Митчелл, Тиффани (род. 1994) — американская баскетболистка.
 Митчелл, Тиффани Мария (более известная как Тиффани Фокс; род. 1995) — певица, телеведущая, актриса и модель.

У 
 
 Митчелл, Уэйн (род. 1980) — ямайский певец, известный под псевдонимом Уэйн Маршалл.
 Митчелл, Уэсли Клэр (1874—1948) — американский экономист.

Ф 
 Митчелл, Файнесс (род. 1972) — американский актёр, писатель и комик.

Х 
 Митчелл, Хезер (род. 1958) — австралийская актриса.
 Митчелл, Хелен Портер (1861—1931) — австралийская певица (сопрано), выступавшая под псевдонимом Нелли Мельба.
 Митчелл, Хью (род. 1989) — английский актёр.
 Митчелл, Хью Генри (1770—1817) — английский военачальник.

Ч 
 Митчелл, Чарльз Уильям (1854—1903) — английский художник исторического жанра.

Ш 
 Митчелл, Шармба (род. 1970) — американский боксёр, выступавший в лёгкой, 1-й полусредней и полусредней весовых категориях.
 Митчелл, Шей (род. 1987) — канадская актриса и модель.
 Митчелл, Ширли (1919—2013) — американская актриса.
 Митчелл, Шэрон (род. 1956) — американская порноактриса, сексолог, специалист по социальной гигиене.

Э 
 Митчелл, Эдвард (1901—1970) — американский гребец.
 Митчелл, Эдвард Пейдж (1852—1927) — американский журналист и писатель-фантаст.
 Митчелл, Эдди (наст. имя Клод Муан, род. 1942) — французский певец, актёр и телеведущий.
 Митчелл, Эдгар (1930—2016) — американский астронавт, побывавший на Луне.
 Митчелл, Эдриан (1932—2008) — английский поэт, писатель и драматург.
 Митчелл, Элизабет (род. 1970) — американская киноактриса.
 Митчелл, Элизабет Мэйрсэл (род. 1974) — американская киноактриса, известная под псевдонимом Элизабет Бэнкс.
 
 Митчелл, Эрик (род. 1992) — канадский спортсмен, прыгун с трамплина.
 Митчелл, Эрика (более известна под псевдонимом Э. Л. Джеймс; род. 1963) — английская писательница.

Составные фамилии 
 Митчелл-Смит, Илан (род. 1969) — американский актёр.
 Митчелл-Хеджес, Фредерик Альберт (1882—1959) — английский археолог, путешественник и искатель приключений.
 Пейс-Митчелл, Джулия (род. 1985) — американская актриса.

Псевдонимы 
 Гай Митчелл (наст. имя Альберт Джордж Черник; 1927—1999) — американский поп-певец югославского происхождения.
 Кэролин Митчелл (наст. имя Барбара Энн Томасон; 1937—1966) — американская актриса и модель.
 Лори Митчелл (наст. имя Микки Корен; 1928—2018) — американская актриса.

Топоним 
 Митчелл — наивысшая гора Аппалачей, Северная Каролина, США.
 Митчелл — город и окружной центр округа Дэвисон, Южная Дакота, США.
 Митчелл — тауншип в округе Уилкин, Миннесота, США.
 
  — несколько рек в Австралии, Канаде и США.
 Митчелл — прежнее название атолла Нукулаэлаэ (острова Тувалу).
 Митчелл — горный хребет на севере Австралии.
Составные топонимы
 Билли-Митчелл — вулкан на острове Бугенвиль, Папуа — Новая Гвинея.
  — ряд топонимов.

Другое 
 Митчелл — лунный кратер.
 Митчелл-колледж — колледж в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, США.
 Библиотека Митчелла — библиотека в Глазго, Шотландия.
 B-25 Митчелл — американский бомбардировщик.

См. также 
 
 Митчеллы против машин